McClurg est un nom de famille. Les personnes notables avec ce nom de famille incluent:

 , général américain et éditeur
 , juriste américain
 , acteur américain
 Edie McClurg (né en 1951), acteur américain
 James McClurg (1746–1823), médecin et homme politique de Virginie
  (1818–1900), homme politique américain
 Virginia Donaghe McClurg (1857-1931), régente générale de la National Colorado Cliff Dwellings Association

Voir également 

 , une maison d'édition américaine
 , une communauté non constituée en société aux États-Unis
 , un musée à New York, États-Unis